Завземане: Торонто е кеч шоу в сериите Завземане, което се провежда в Air Canada Centre, Торонто, Онтарио, Канада на 19 ноември 2016 г.

Събитието е продуцирано от WWE, представяйки своята развиваща се марка NXT, излъчвайки на живо по WWE Network.

Провеждат се 5 мача по време на събитието. В главния мач Самоа Джо побеждава Шинске Накамура и печели Титлата на NXT, ставайки първия двукратен носител на титлата.

Заден план 

Сериите на Завземане от кеч шоута започват от 29 май 2014, когато развиващата се марка на WWE, WWE NXT излъчват второ събитие по Мрежата на WWE, обявено като Завземане. В по-следващи месеци „Завземане“ става марка, използвана за техните NXT събития на живо, провеждайки Завземане: Фатална четворка, Завземане: Р Еволюция, Завземане: Враг и Завземане: Неудържими и Завземане: Респект. Завземане: Бруклин е първото шоу от сериите, извън Full Sail University, докато Завземане: Лондон е първото извън САЩ. Завземане: Торонто е дванайсетото подред шоу под името Завземане, четвъртото за 2016 и второто, провело се извън Съединените щати.

На 28 септември, епизод на NXT, Уилям Ригъл обявява, че втората Дъсти Роудс Отборна класика ще се провежда по време на следващите епизоди, приключваща във финала на турнира на Завземане: Торонто. Турнирът започва на 28 септември 2016, в епизод на NXT.

Резултати

Дъсти Роудс Отборна класика 

 1 – Ти Джей Пъркинс замества Идео Итами, който се наранява преди турнира.
 2 – Остин Ейрис не може да участва, заради истинска травма. Уилям Ригъл обявява, че победителя в мача между Шейн Торн и Родрик Стронг, продължава с партньора си в турнира.
 3 – Възраждането губят служебно, след „травмата“ на Доусън.

Впоследствие 
На 29 декември, WWE.com класира мача на Възраждане срещу #DIY за мач на годината.

Вижте също 
 WWE Network събития

Външни препратки 
 Официален уебсайт на WWE NXT

Източници 

Кеч турнири в Торонто
Завземане